Trönninge (Halmstad) ;
 Trönninge (Varberg).